Кайт ( — «повітряний змій», а також «шуліка») — термін, що має кілька значень.

Спорт 
 Кайт — повітряний змій для стрибків та буксування людини у воді
 Кайтинг (кайтбординг)
 Кайтсерфінг

Кіно 

 «» — аніме від режисера 
 «» — аніме студії ARMS. Продовження випущеного у 1999 році «Кайт — дівчинка-убивця».
 Кайт: Армагедон (TBA)
 «Кайт» — американський екшн-бойовик режисера Ральфа Зімана, що вийшов влітку 2014 року на основі аніме.
 «» — боллівудський фільм 2010 року режисера .

Прізвище 

  (?-1537) — британський священик, намісник  у Північній Ірландії в період 1513–1521 років.
  — англійський лицар, шериф і мер Лондона з 1766 року.
  (1825-?) — відомий у 19 ст. цирковий артист, якого згодом увічнили Beatles у пісні .
 (1931—2004)  — австралійський гравець у регбі у 50-х.
  (нар. 1981)  — австралійський гравець у регбі в професійній лізі.
  — британська журналістка, що пише для The Spectator, GQ-журнал і Daily Mail.

Кайт () може означати:
  ( 1965) — віце-президент корпорації Oracle

Музика 
 Kite — пісня U2 з альбому All That You Can't Leave Behind.
 Kite — пісня Кейт Буш з альбому The Kick Inside.

Різне 
 Kite — німецький бренд рюкзаків та канцелярських товарів.
 Кайт — містечко (селище) в окрузі Джонсон, Джорджія, США. Населення 241 людина.

Див. також 
 Шуліка
 Повітряний змій (значення)
 Кайтселійт — добровольчі воєнізовані формування в Естонії.
Багатозначні терміни